Por Carro do ano pode estar à procura de:

 Carro do ano, prêmio europeu dado por um comitê de jornalistas de revistas especializadas em automóveis.
 Carro do ano: prêmio brasileiro anual organizado pela Revista Autoesporte com base na votação de jornalistas especializados em automóveis.

Desambiguação